Slovenija:
 Stopnik (Vransko, Slovenija), naselje u sastavu općine Kamnik
 Stopnik (Tolmin, Slovenija), naselje u sastavu općine Tolmin